Unterweger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Unterweger (* 1978), österreichischer Schriftsteller
 Birgit Unterweger (* 1976), österreichische Schauspielerin
 Dominic Unterweger (* 1999), österreichischer Biathlet
 Erich Unterweger (1928–2007), österreichischer Bildhauer
 Jack Unterweger (1950–1994), österreichischer Mörder und Schriftsteller
 Lisa Unterweger (* 1995), österreichische Skilangläuferin
 Walter Unterweger (* 1976), österreichischer Big-Brother-Teilnehmer und Verleger
 Wolf-Dietmar Unterweger (* 1944), deutscher Fotograf und Buchautor